Hugo Gstrein (1906-1949) – sciatore austriaco
 Josef Gstrein (1917-1980) – sciatore austriaco
 Lydia Gstrein (1931) – sciatrice austriaca
 Helmut Gstrein (1960) – sciatore austriaco
 Norbert Gstrein (1961) – scrittore austriaco
 Bernhard Gstrein (1965) – sciatore austriaco